Stal Mielec – wielosekcyjny klub sportowy istniejący w latach 1939-1997
Dawne sekcje, obecnie samodzielne kluby:
 FKS Stal Mielec – piłka nożna mężczyzn
 Stal Mielec S.A. – siatkówka kobiet
 MKPS Stal Mielec – siatkówka mężczyzn
 LKS Stal Mielec – lekkoatletyka
 Stal Mielec – piłka ręczna mężczyzn
 SK Stal Mielec – kolarstwo
 Stal Mielec – hokej na lodzie

Inne kluby sportowe nawiązujące nazwą do Stali Mielec:
 Stal Mielec New York – założona przez nowojorską Polonię w 2004, gra w lidze Cosmopolitan Soccer League
 Stal Mielec Chicago – założona przez chicagowską Polonię w sierpniu 2006, przystąpiła do rozgrywek Okocim Soccer League
 Klub Futsalowy Stal Mielec – klub futsalu założony w Mielcu w 2009 jako KS Fair Play Mielec, w 2011 przemianowany na KF Stal Mielec.